Philadelphia and Reading Railroad Bridge ist der Name folgender Brücken in Pennsylvania:

 Philadelphia and Reading Railroad Bridge (Susquehanna River) zwischen Harrisburg und Lemoyne
 Philadelphia and Reading Railroad Bridge (Schuylkill River) in Philadelphia 
 Philadelphia and Reading Railroad Viaduct (Schuylkill River) im Fairmount Park, Philadelphia